Stolpersteine in Brandenburg listet jene brandenburgischen Orte mit Stolpersteinen, deren Stolpersteinlisten bereits fertiggestellt wurden:

 Liste der Stolpersteine in Angermünde
 Liste der Stolpersteine in Bad Saarow
 Liste der Stolpersteine in Beeskow
 Liste der Stolpersteine in Bernau bei Berlin
 Liste der Stolpersteine in Brandenburg an der Havel
 Liste der Stolpersteine in Brieselang
 Liste der Stolpersteine in Cottbus
 Liste der Stolpersteine in Dallgow-Döberitz
 Liste der Stolpersteine in Eberswalde
 Liste der Stolpersteine in Erkner
 Liste der Stolpersteine in Falkensee
 Liste der Stolpersteine in Frankfurt (Oder)
 Liste der Stolpersteine in Fürstenwalde/Spree
 Liste der Stolpersteine in Hennigsdorf
 Liste der Stolpersteine in Joachimsthal
 Liste der Stolpersteine im Landkreis Dahme-Spreewald
 Liste der Stolpersteine in Nauen
 Liste der Stolpersteine in Neuruppin
 Liste der Stolpersteine in Oderberg
 Liste der Stolpersteine in Panketal
 Liste der Stolpersteine in Perleberg
 Liste der Stolpersteine in Potsdam
 Liste der Stolpersteine in Schöneiche bei Berlin
 Liste der Stolpersteine in Schorfheide
 Liste der Stolpersteine in Senftenberg
 Liste der Stolpersteine in Spremberg
 Liste der Stolpersteine in Wandlitz
 Liste der Stolpersteine in Wiesenburg/Mark
 Liste der Stolpersteine in Wittenberge
 Liste der Stolpersteine in Zehdenick

Weblink 
 Stolpersteine Brandenburg, Dokumentation der Stolpersteine in Brandenburg